Jméno Santini neslo více osob:

 Fortunato Santini (1777–1861) – italský skladatel a hudební sběratel
 Ivan Santini (* 1989) – chorvatský fotbalista
 Jacques Santini (* 1952) – francouzský fotbalista a trenér
 Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) – barokní architekt, přední představitel barokní gotiky, syn Santina Aichela
 František Santini-Aichel (1680–1709) – kameník a sochař, bratr Jana Blažeje Santini-Aichela

 jiné významy
 Velký Santini – americký film z roku 1979
 Santini (planetka) – planetka (4158)

Související články 
 Santin Aichel (1652–1702) – český kameník
 Santino de Bossi – italský architekt je někdy chybně označován jako Santini de Bossi